Collado Hermoso kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Collado Hermoso (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Collado Hermoso (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar